CMJ Holdings est une société d’événements et de média en ligne gérant un site internet et organisant un festival de musique à New York. Auparavant, la société publiait le CMJ New Music Monthly.

Références

Lien externe
 Site officiel

Magazine musical américain
Titre de presse créé en 1978
Presse écrite new-yorkaise